Булум — название населённых пунктов в России:
 
 Булум — улус в Хоринском районе Бурятии.
 Булум — нежилое село в Агинском районе Забайкальского края.
 Булум — село в Оловяннинском районе Забайкальского края.